Дом Розенштейна — здание на площади Льва Толстого в Санкт-Петербурге.
 Дом Розенштейна — здание в Улан-Удэ.